Эндрю Дэвис:
 Дэвис, Эндрю (род. 1944) — британский дирижёр.
 Дэвис, Эндрю (род. 1946) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Дэвис, Эндрю (род. 1936) — британский сценарист.
 Дэвис, Эндрю (род. 1984) — английский футболист.
 Дэвис, Эндрю З. — продюсер
 Дэвис, Эндрю Джексон (1826—1910) — американский медиум и ясновидящий.
;Другие
 Дэвис, Джордж Эндрю (1920—1952) — майор ВВС США, ас Второй мировой и Корейской войн.